Der Filmfare Best Cinematographer Award wird vom Filmfare-Magazin verliehen und ist eine Preiskategorie der jährlichen Filmfare Awards für Hindi-Filme. Der Preis für den besten Kameramann wird seit 1955 vergeben.

Liste der Preisträger und der Filme, für die sie gewonnen haben:

Kamera
Erstverleihung 1955